Ро́берт Джеймс Ше́ффилд (; ) — американский музыкальный критик, журналист Rolling Stone.

Долгое время был колумнистом журнала Rolling Stone, писал о музыке, телевидение и поп-культуре. Был редактором журналов Blender, Spin и Details. Проживает в Бруклине.

Биография 
Родился в городе . Получил степень бакалавра наук в Йельском университете и степень магистра (1991) в Виргинском университете.

Творчество 
Написал несколько книг, включая художественную автобиографию  (отрывок был опубликован в журнале GQ от января 2007), издательства Random House. Получила положительные отзывы литературных критиков и стала национальным бестселлером.

Пятая книга Шеффилда, Dreaming the Beatles: The Love Story of One Band and the Whole World вышла в 2017 году, её часть опубликовал журнал Rolling Stone. Газета USA Today оценила книгу в 3,5 из 4 баллов назвав её «новой очаровательной коллекцией эссе». Spin отозвалась «попытки провидеть the Beatles чаще всего подвергаются критике но он [Шеффилд] ссылается на большое количество источников». MTV предположила что «Dreaming the Beatles одна из лучших книг о группе». Книга победила в премии ASCAP «за выдающуюся музыкальную критику».

Библиография 

 2007 —   
 2009 – Bande Originale (French Edition). 
 2010 – Talking to Girls About Duran Duran: One Young Man's Quest for True Love and a Cooler Haircut. 
 2013 – Turn Around Bright Eyes: The Rituals of Love and Karaoke. 
 2016 – On Bowie. 
 2017 – Dreaming the Beatles: The Love Story of One Band and the Whole World. 
 2019 – The Wild Heart of Stevie Nicks (Audible book).

Примечания

Ссылки 

 

Музыкальные критики США
Музыкальные журналисты США
Журналисты Rolling Stone
Мемуаристы США XXI века
Выпускники Йельского университета
Выпускники Виргинского университета